Вади́м Медве́дев:
 Медведев, Вадим Александрович (1929—1988) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 Медведев, Вадим Андреевич (род. 1929) — советский политик, советский и российский экономист, член-корреспондент РАН, народный депутат СССР.
 Медведев, Вадим Валерианович (Абдул-Вахед Валидович Ниязов; род. 1969) — российский мусульманский общественный и политический деятель, президент Исламского культурного центра России.
 Медведев, Вадим Владимирович (1951—2008) — советский и российский тележурналист.